«Лето» — песня советского рок-музыканта Майка Науменко, посвящённая другому рок-музыканту — Виктору Цою. На момент написания песни Майк и Цой были близкими товарищами, а сама песня записана в стилистике ранних композиций группы «Кино». Использована музыка «Битлз» — песня «Do You Want to Know a Secret» с пластинки Please Please Me.

Основные сведения 
Песня была сочинена Майком, как пародия на песню Цоя «Весна» (которая была написана осенью 1981 года), предположительно, летом 1982 года. Во время записи композиции Майку помогал Борис Гребенщиков, с которым они дружили с середины 1970-х годов. Б. Г. исполнил дополнительную вокальную партию (без слов), которая сопровождала основной вокал Майка. Позже, во время квартирников, совместных с Виктором Цоем, эту партию доводилось петь самому Цою.

Именно на этот период (1982—1985 годы) приходится запись первых альбомов группы «Кино», в частности, альбома «45» (1982) (см. также 45 (альбом)#История создания песен). Михаил Науменко и Борис Гребенщиков помогали Виктору Цою и Алексею Рыбину в записи песен, будучи, своего рода, «старшими товарищами». Майк упоминал в интервью, что в процессе записи придумал слово «мама» к припеву песни Цоя «Бездельник».

Композиция песни 
В песне восемь коротких куплетов, каждый из которых начинается со слова «лето». В тексте прослеживается лёгкая ирония, о чём автор нередко напоминал, объясняя, что был очарован песней Цоя «Весна», в которой присутствует строчка «…Весна! И я уже не грею пиво…». Видимо, поэтому первые строчки песни звучат так: «Лето! Я изжарен, как котлета…».

Также в песне присутствует строчка «Время есть, а денег нету», что является отсылкой к другой не менее известной песне Цоя «Время есть, а денег нет».

Последние два куплета песни звучат выше на тон (использован приём модуляции).

Участники записи 
 Майк Науменко — вокал, гитара, бас-гитара, драм-машина
 Борис Гребенщиков — бэк-вокал, лид-гитара
 Игорь Гудков — звукоинженеринг

Кавер-версии 
На сегодняшний день существует несколько самых известных кавер-версий песни «Лето». Первая — в исполнении группы «Крематорий». Вторая — в исполнении Земфиры. Кроме того, существует панк-версия песни, записанная группой НАИВ.

В 2018 году Рома Зверь записал кавер-версию песни для фильма Кирилла Серебренникова «Лето», в котором сыграл Майка Науменко.

Примечания

Ссылки 
 Майк Науменко о своих песнях
 Зоопарк: Майк LV — история альбома

Песни Майка Науменко и группы «Зоопарк»
Песни по алфавиту
Рок-песни